Molekulska formula -{C10H10N2O3}- se može odnositi na:

 Karoksazon
 Paraksazon